Golden (Canada), een dorp in Brits-Columbia
Golden (Harry Styles), een muzieknummer
Golden (Ierland), een dorp in Ierland

Verenigde Staten:
Golden (Colorado), een stad in Colorado
Golden (Illinois), een dorp in Illinois
Golden (Mississippi), een klein stadje in Mississippi